Čížkov puede referirse a:

 Čížkov, un pueblo y municipio (obec) en Pilseň Distrito Sur en la Región de Pilseň de la República Checa.
 Čížkov (Pelhřimov), un pueblo y municipio (obec) en el distrito de Pelhřimov en la región de Vysočina de la República Checa.